Баронке́лли () — итальянская фамилия. Известные носители:

  (род. 1957) — французский футболист.
  (род. 1953) — итальянский велогонщик.
  (род. 1971) — итальянский футболист и менеджер.
  (1858 — 1924) — итальянский композитор и органист.

См. также 
 Баронселли